Lanyon est un patronyme porté notamment par :

Personnalités 
 Annabelle Lanyon (1960- ), actrice britannique ;
 Peter Lanyon (1918-1964), peintre de paysages britannique ;
 Ted Lanyon (1939-2008), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Wesley Edwin Lanyon, (1926-2017) surnommé Bud Lanyon, ornithologue et zoologue américain.

Personnages de fiction 
 John Lanyon, personnage du roman de Robert Louis Stevenson L'Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde.